Александър Йосифов може да се отнася за:
 Александър Йосифов (1940 – 2016), български композитор
 Александър Йосифов, български общественик